Lars Hambræus kan avse någon av följande:
Lars Hambræus (präst) (1750–1810)
Lars Hambræus (läkare) (1925–2014)